Lars Mårtensson kan avse:

Lars Mårtensson (1852–1903), naturläkare
Lars Mårtensson (född 1924), militär
Lasse Mårtenson (1934–2016), finlandssvensk kompositör och sångare